Breziny (Slowakije), een gemeente in de Slowaakse regio Banská Bystrica
 Březiny, een gemeente in de Tsjechische regio Pardubice